Додд () — английская фамилия. Имеет англосаксонское происхождение, является одной из первых письменно задокументированных английских фамилий (XI век). Означает «круглый, округлый, пухлый, полный»<ref>Dodd   на сайте surnamedb.com</ref>.

 Фамилия 
  (1904—1969) — американская коммунистка, затем — антикоммунистка.
  (1909—1991) — американский политик.
  (род. 1956) — американский политик.
  (1908—1988) — американский  тренер.
  (род. 1970) — английский футболист.
  (1910—1964) — американский актёр кино и телевидения, телеведущий.
  (1895—1988) — американский финансовый аналитик, писатель-экономист.
  (1846—1864) — американский шпион.
  (род. 1980) — австралийский футболист.
 Додд, Карл Генри (1925—1996) — офицер армии США, герой Корейской войны.
 Додд, Кен (1927—2018) — американский комик и певец.
 Додд, Клэр (1911—1973) — американская киноактриса.
  (1932—2004; наст. имя Клемент Сеймур Додд'') — ямайский продюсер звукозаписи.
 Додд, Крис (род. 1944) — американский политик, сенатор от штата Коннектикут.
  (род. в 1950-х) — ирландско-канадский актёр озвучивания и певец.
 Додд, Лес (род. 1954) — английский игрок в снукер и комментатор этой игры, теперь — тренер.
  (род. 1941) — новозеландская детская писательница и иллюстратор.
  (род. 1978) — американская актриса театра и певица.
 Додд, Марта (1908—1990) — советская шпионка в США времен Холодной войны.
 Додд, Майк (род. 1967) — американский игрок в пляжный волейбол.
 Додд, Марк (род. 1965) — американский футболист.
  (1921—1981) — американская актриса кино и телевидения.
  (ок. 1756—1822) — британский инженер, первый попытавшийся создать тоннель под Темзой.
  (1748—1815) — британский художник.
  (род. в 1950-х) — канадский рок-певец.
  (1882—1978) — основательница Дня отца.
 Додд, Стив (1928—2014) — австралийский актёр.
  (род. 1966) — валлийский гольфист.
  (1900—1975) — американский социолог.
  (1886—1919) — первый лётчик ВВС США, полковник.
 Додд, Томас Джозеф (1907—1971) — американский политик, сенатор от штата Коннектикут.
  (род. 1980) — австралийский футболист.
  (1729—1777) — английский священник.
  (1862—1930) — американский архитектор.
 Додд, Уильям Эдвард (1869—1940) — американский историк и дипломат.
  (1905—1952) — американский политик.
 Додд, Уэстли (1961—1993) — американский серийный убийца, насильник и педофил.
  (1899—1973) — американский генерал.
  (1874—1949) — британский художник.
  (1884—1973) — валлийский исследователь-теолог.

Примечания